Svoboda (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svoboda (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Svoboda (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia